Ольсдорф () (значения):

 Ольсдорф — коммуна в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. 
 Ольсдорф — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

 Ольсдорф''' () — район города Гамбурга, Германия.